A Raisin in the Sun bezeichnet:

 ein Theaterstück der US-Amerikanerin Lorraine Hansberry, siehe A Raisin in the Sun
 den Originaltitel eines auf dem Theaterstück basierenden US-amerikanischen Spielfilms aus dem Jahr 1961, siehe Ein Fleck in der Sonne
 einen auf dem Theaterstück basierenden US-amerikanischen Fernsehfilm aus dem Jahr 2008, siehe A Raisin in the Sun (2008)
 mehrfach ausgezeichnetes namibisches Theaterstück, siehe A Raisin in the Sun (2019)